Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Delray Beach du 5 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1985)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
Miami
Tennis aux États-Unis en 1985
Compétition de tennis à Delray Beach
Tennis en février 1985